Loos puede referirse a:
 Loos, una localidad francesa;
 Adolf Loos, arquitecto austríaco (1870-1933)
 Elsie Altmann Loos (1899-1984) bailarina y cantante, segunda esposa de Adolf Loos. 
 Claire Loos (1904-1942) fotógrafa y escritora, tercera esposa de Adolf Loos.
 Lina Loos (1882-1950), actriz vienesa, primera esposa de Adolf Loos.
 Anita Loos (1888-1981) escritora y dramaturga estadounidense.